Adrianus van der Vaart, oudste levende man van Nederland voor 132 dagen
Jan van der Vaart, een invloedrijke keramist uit de 20e eeuw
Jurrian van der Vaart, een Nederlandse golfer
Koos van der Vaart, een Nederlandse politicus namens de PvdA
Macha van der Vaart, een Nederlands hockeyster
Rafael van der Vaart, een Nederlands voetballer
Sylvie Meis, de geboortenaam van Sylvie van der Vaart, een Nederlands presentatrice, actrice en model